Landrin est un patronyme porté notamment par :

 Armand Landrin (1844-1912), géologue français ;
 Armand Pierre Landrin (1803-1859), homme politique français ;
 Christophe Landrin (né en 1977), footballeur français ;
 Jean-Noël Landrin (1752-après 1801), général de division français ;
 Paul Landrin (1853-1926), acteur, réalisateur et scénariste français de la période du cinéma muet ;
 Sébastien Landrin (né en 1979), joueur français de rink hockey.

Homonymie de patronyme